En médecine, les calcifications sont soit physiologiques (os, dents par exemple) soit pathologiques (calculs rénaux par exemple).
 En chimie, la calcification est le processus de transformation de la calcite à l'état ionique (dans l'eau), à l'état solide dans un environnement plus sec.
 En écologie il existe des bactéries et algues calcifiantes, qui par le jeu de la biominéralisation peuvent être responsables d'encroutements et de colmatages de fonds de cours d'eau ou de frayères. Ce phénomène contribue toutefois aussi, et depuis des milliards d'années (avec les stromatolithes) aux puits de carbone naturels.